Vilanova i la Geltrú kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova i la Geltrú (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilanova i la Geltrú (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar